Отворено првенство Париза 2012. је трећи професионални ВТА турнир Премијер категорије у 2012. години. Игра се у Паризу (Француска), од 6. до 12. фебруара на затвореним теренима стадиона Пјер де Кубертен са тврдом подлогом. Учествује 30 тенисерки из 17 земаља. Бранилац титуле, Петра Квитова, одлучила је да не учествује на турниру ове године.

Специјалну позивницу (-{WC}-) за учешће на турниру добиле су:

  Ализе Корне
  Полин Пармантје

Тенисерке које су избориле учешће у главни жреб кроз квалификације (-{Q}-):
  Мона Бартел
  Бетани Матек Сандс
  Кристина Бароа
  Грета Арн

Тенисерке које су до главног жреба дошле као „срећни губитници“ (-{LL}-):
  Алберта Бријанти
  Варвара Лепченко
  Џил Крејбас

Носиоци 

  Марија Шарапова (четвртфинале)
  Марион Бартоли (финале)
  Ли На (прво коло, повукла се)
  Јелена Јанковић (повукла се због повреде лијеве бутине)''

<li>  Забине Лизики (повукла се због вирусног обољења)
<li>  Јулија Гергес (четвртфинале)
<li>  Роберта Винчи (четвртфинале)
<li>  Анабел Медина Гаригес ''(прво коло)
<li>  '''Анџелик Кербер (побједница)

Жреб 
 Финале

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб 
 Квалификације 

Париз
Отворено првенство Париза